Un choc frontal est une Collision frontale entre deux véhicules
 Le duo humoristique  choc frontal est le duo formé par Chavari et Durand